Vandkunsten har flere betydninger:

 Vandkunsten – et springvand i København
 Vandkunsten (gade) – en gade i København
 Tegnestuen Vandkunsten – en dansk arkitekttegnestue
 Forlaget Vandkunsten – et dansk forlag